Aleksej Mišin – ex pattinatore artistico su ghiaccio e allenatore di pattinaggio su ghiaccio sovietico
 Aleksej Mišin – ex lottatore russo